Horná Lehota kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Horná Lehota (okres Brezno)
 Horná Lehota (okres Dolný Kubín)